Лосасино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 44,10 км². Население — 266 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Castillo de Alba - Románico Zamorano
 Castillo de Alba - Historia y mapa situación
 Castillo de Alba - Situación

Муниципалитеты Саморы